Erenler har flere betydninger:

 Erenler (helgen)
 Erenler, Sakarya - by i Tyrkiet.